Festiwal Wiatru - to impreza sportowa dla miłośników sportów lotniczych z udziałem paralotni i balonów. Odbywa się od 2004 w Toruniu.

Odbywa się w Toruniu pod koniec września. Trwa 4 dni. Jego organizatorem jest Stowarzyszenie Grupa FALCO w Toruniu, przy wsparciu obiektu Aeroklubu Pomorskiego. Impreza odbywa się na Lotnisku Toruń.

Koordynatorem zawodów jest Magdalena Kłoss.

Ranga zawodów 
Corocznie bierze w niej udział około 50-100 zawodników, w tym członkowie kadry narodowej. Jest ona elementem Mistrzostw Polski. W zawodach uczestniczą także sportowcy z Ukrainy, Litwy oraz medaliści Mistrzostw Świata w klasie paralotni (w 2007 - z Chin).

Patronat honorowy nad zawodami objęli: 
 Prezydent Miasta Torunia
 Ireneusz Cieślak - zwycięzca balonowych zawodów o Puchar Gordona Benneta we Francji w 1983.
 Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Imprezy towarzyszące 
Festiwal Wiatru odbywa się jednocześnie z Otwartymi Mikrolotowymi Mistrzostwami Polski w klasie paralotni z napędem - PPG. Jest zatwierdzona przez FAI. Podczas mistrzostw, na lotnisku Aeroklubu Pomorskiego, rozgrywane są też konkurencje z udziałem osób niepełnosprawnych.

Częścią festiwalu jest także Europejska Fiesta balonowo-paralotniowa pod hasłem Festiwal Wiatru. Przyciąga on wielu pilotów-amatorów, chcących wziąć udział w zawodach i imprezach towarzyszących.

W czasie Festiwalu zawodnicy biją rekord Guinnessa w jednoczesnym przebywaniu w powietrzu jak największej ilości motoparalotni.

Festiwal kończy kosmiczny bar przebierańców w Forcie IV Twierdzy Toruń.

Zobacz też 
 Inne Festiwale w Toruniu
 Grupa FALCO w Toruniu
 Aeroklub Pomorski w Toruniu
 Lotnisko Toruń
 opis sportów: Paralotniarstwo, Baloniarstwo

Linki zewnętrzne 
 
 Oficjalna strona Grupy Falco
 Paralotniowa mapa Polski - miejsca do latania w Polsce. Mapa dla programu Google Earth.

Festiwale i przeglądy w Toruniu
Zawody lotnicze